Smaljavitskki Rajon (vitryska: Смалявіцккі Раён, ryska: Смолевичский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk.

Följande samhällen finns i Smaljavitskki Rajon:

 Kastrytjnіtskі
 Usiazj

Källor 

Indelningar i Minsks voblast